Первеева — фамилия:

 Первеева, Мария Дмитриевна (1879 — не ранее 1937) — эсерка, педагог.
 Первеева, Ольга Ивановна (1925—1943) — советская разведчица-радистка.

См. также 
 Улица Первеевой
 Перве
 Первенцев